Geografia: l'Esquirol, poble de la comarca natural del Collsacabra, Osona.
 Economia: esquirol (economia), terme utilitzat per referir-se, despectivament, a un treballador que no s'afegeix a una vaga.
 Música: Esquirols, grup de música popular durant els anys 1970 i 1980.
 Zoologia: esquirol, animal de nom científic Sciurus vulgaris.